Cette page présente le bilan saison par saison du KFC Rapide Wezemaal.

Saison par saison

Notes 

 ¹ Dernier championnat à 2 points pour une victoire
 ² Championnat à 13 équipes à la suite du forfait général d'Astrio Begijnendijk
 ³ Championnat provincial du Brabant flamand
 ⁴ Coupe du Brabant

Statistiques 

 Au total, en D1, le KFC Rapide Wezemaal a disputé 17 saisons, disputé 440 rencontres, remporté 908 points, gagné 298 fois, fait match nul 60 fois, perdu 82 fois, inscrit 1514 buts et en a encaissé 445.
 : 6 fois (1 fois en D2, 1 fois en )
 : 6 fois (1 fois en , 1 fois en D3) 
 : 2 fois
 : 6 fois (1 fois en D3)
 Top 3 en D1: 10 fois dont 10 fois consécutives 
 Top 5 en D1: 15 fois dont 12 fois consécutives

Article connexe 

 KFC Rapide Wezemaal

Liens internes 

 Championnat de Belgique
 Championnat de Belgique D2
 Championnat de Belgique D3
 Coupe de Belgique
 Supercoupe de Belgique
 Coupe UEFA

Liens externes 
  Site officiel du KFC Rapide Wezemaal

KFC Rapide Wezemaal
KFC Rapide Wezemaal